Даша Грм (; род. 18 апреля 1991, Целе) — словенская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Семикратная чемпионка Словении (2014—2020), многократная участница чемпионатов мира и Европы.

По состоянию на 20 ноября 2021 года занимает 57-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Родилась 18 апреля 1991 года в Целе (регион Савиньска). Её отец — бывший прыгун с трамплина Станислав Грм. Даша является выпускницей Люблянского университета. Занимается постановкой хореографии для молодых фигуристов.

Карьера 
Встала на коньки в возрасте пяти лет. Осенью 2004 года дебютировала в юниорской серии Гран-при. На этапе, который проходил в Киеве, Грм заняла двадцать восьмое место. На юниорском уровне три раза участвовала в мировых чемпионатах. Лучший результат показала на «домашнем» первенстве мира, по сумме двух программ расположившись на двадцать пятой позиции.

В сезоне 2010/2011 впервые выступила на чемпионате Европы. Также дебютировала на «взрослом» чемпионате мира, прошедшем на льду московского дворца спорта «Мегаспорт». В следующем сезоне Даша заняла девятое место на соревнованиях в рамках зимней Универсиады 2011. В 2015 году выступила на российском этапе Гран-при, где показала двенадцатый результат.

За всю свою продолжительную карьеру Грм имеет множество наград различных международных турниров. Она является победительницей Dragon Trophy (2012, 2016), Skate Helena (2013), Мемориала Гельмута Зайбта (2015), а также турнира Ice Challenge (2017). Семь раз подряд, с 2014 по 2020 год, неизменно становилась чемпионкой Словении.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Словении